A 2014. évi téli olimpiai játékokon a síakrobatika női krossz versenyszámát február 21-én rendezték a Rosa Hutor alpesi síközpontban, Krasznaja Poljanában. Az aranyérmet a kanadai Marielle Thompson nyerte. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

A versenyeket megelőzően edzésen február 15-én a 23 éves orosz Marija Komisszarova egy ugrást követően szerencsétlenül esett, amelynek következtében súlyos gerincsérülést szenvedett.

Eseménynaptár 
Az időpontok moszkvai idő szerint (UTC+4), zárójelben magyar idő szerint (UTC+1) olvashatóak.

Eredmények 
A selejtezőből mind a 28 versenyző továbbjutott. Az időeredmények egy rangsort határoztak meg, ez alapján kerültek besorolásra a versenyzők a nyolcaddöntő futamaiban. A nyolcaddöntőtől kieséses rendszerben folytatódott a versenyszám. Minden futamból az első két helyen célba érkező versenyző jutott tovább a következő fordulóba. A kiesettek végső helyezéseit az utolsó futambeli helyezés és a selejtező időeredményei alapján határozták meg. A rövidítések jelentése a következő:

 Q: továbbjutás időeredmény vagy helyezés alapján

Selejtező

Nyolcaddöntők

Negyeddöntők

Elődöntők

Döntők 
Kisdöntő

Döntő

Jegyzetek

Források 

Síakrobatika a 2014. évi téli olimpiai játékokon